Това е списък на родовете от семейство Сложноцветни (Asteraceae).

A

B

C

D

E

F 

 Елемент от номериран списък

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Външни препратки 
 ITIS 35420  2002-09-10
 За пълен списък вижте:
 Kew 
 SysTax